Ю́илл () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Юилл, Джексон (род. 1997) — американский футболист.
 Юилл, Том — шотландский кёрлингист.
 Юилл, Уотсон — шотландский кёрлингист.